Иван Егорович Божок () — шахтер-забойщик шахты № 10 города Сучана.

Биография 
Родился в 1904 году на Сучанском руднике, затем город Сучан Приморского края. В 16 лет потерял отца, затем и мать, остался за старшего в семье.

В 1929 году пришел работать на шахту № 10, с которой связал всю свою трудовую деятельность. Работал забойщиком, освоил все способы добычи угля, вызванные особенностями залегания крутопадающих пластов: выемки угля сверху и снизу пласта. Последний способ считался наиболее трудоемким и опасным — забойщик держал отбойный молоток на весу, работая как бы над головой. Божок выработал свои приемы и методы организации работы и добился высоких показателей и безаварийной работы.

Когда началось стахановское движение И. Е. Божок стал в первых рядах соревнующихся, он постоянно перекрывал норму в 1,5 раза. В 1939 году из рук М. И. Калинина получил первую трудовую награду — медаль «За трудовое отличие». В 1941 году ступил в ВКП/КПСС.

В тяжелые месяцы первого года Великой отечественной войны выдавал на гора за смену 60-80 тонн угля. В октябре 1941 года дал рекордную для Дальнего Востока добычу — 1867 тонн топлива, в 15 ноября за смену вырубил 150 тонн, выполнив сменное задание на 325 %. С этого времени ежемесячно выдавал на гора по 2000—2300 тонн топлива. Обратился с призыва к горнякам Дальнего Востока добывать не менее 2000 тонн топлива в месяц.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1948 года за выдающиеся успехи в деле увеличения добычи угля, восстановления и строительства угольных шахт и внедрение передовых методов работы, обеспечивающих значительный рост производительности труда Божок Ивану Егоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Всегда сочетал производственную работу с общественной деятельностью. Избирался депутатом городско и краевого советов депутатов, был членом Сучанского городского и Приморского краевого комитетов партии.

Жил в городе Партизанск. Скончался в 1973 году.

Награждён двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями; нагрудным знаком «Почетный шахтер». «Почетный гражданин Партизанского городского округа».

Литература 
 Шахтеры — Герои Социалистического Труда. М.: Углтехиздат, 1949

Ссылки 

Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва